Villanos hace referencia a varios artículos:

Definición
 Personas que viven en las villas; 
 Villano, De los Siervos de la Edad Media, surgieron los Villanos Libres de las primeras ciudades; de este estamento urbano salieron los primeros elementos de la Burguesía.

Multimedia
 Villanos (banda), grupo musical argentino formado en 1994
 Villainous, miniserie web de Cartoon Network.

Además
Isla Villano, en la provincia de Vizcaya, España.